Косик — фамилия.
 Косик, Виктор Иванович (род. 1944, Москва) — советский и российский историк, балканист.
 Косик, Владимир Николаевич (1924—2017) — украинский историк.
 Косик, Владимир Сергеевич (род. 1940) — советский гандболист, украинский гандбольный тренер.
 Косик, Карел (1926—2003) — чешский философ, социолог и историк.
 Косик, Ольга Владимировна (род. 1948) — советский и российский историк, научный редактор

 прочее
 Косик — говорящий слон из Кореи.
 Косик — посёлок в Дубровском районе Брянской области.